Кобили́ця — кобила, самиця коня.
 Кобили́ця, кобили́ці, козла, козли — колода на чотирьох похилих ніжках, що використовується в парі з іншою як підставка для чого-небудь.
 Кобилиця — стовпчик на доріжках і мостиках з обертовим хрестом.
 Кобилиця — частина вітряка — горизонтальна балка, в яку впирається верхній кінець верхнього жорнового вала (веретена) чи нижній кінець нижнього.
 Кобилиця — дерев'яний кругляк, на який чинбарі натягали шкіру для очищення її від міздрі.
 Кобилиця — простий верстат для роботи скобелем.
 Кобилиця — назва перил в Лохвицькому й Гадяцькому повітах.
 Кобилиця — назва польових коників.

Топонім 

Кобили́ця (, ) — назва деяких географічних об'єктів у Польщі, Росії та Україні.

 Кобили́ця — осада в гміні Пашовіце Яворського повіту Нижньосілезького воєводства.
 Кобили́ця — осада в гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства.

Гори
 Кобилиця чи Чуби — вершина в пасмі Малі Бескиди.
 Кобилиця чи Кічора — вершина в пасмі Острівні Бескиди.
 Кобилиця — вершина в Опавських горах.

 Кобилиця — річка в Псковській області, притока Судоми.

 Кобилиця — річка, притока Пруту.

Прізвище 
 Лук'ян Кобилиця (1812—1851) — керівник селянського руху на теренах австрійської частини Буковини у 1840-х років.

Примітки